Rosenstingl ist der Familienname von:

 Franz  Rosenstingl (1702–1785), österreichischer Architekt und Maler
 Peter Rosenstingl (* 1951), österreichischer Politiker (FPÖ)